Первая лига Беларуси по футболу 2016 (26-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд первой лиги) — чемпионат по футболу среди белорусских команд 2016 года в Первой лиге.

Регламент 
В соревновании примут участие 14 команд. По итогам двухкругового турнира победитель и второй призёр получат путёвку в Высшую лигу. Команда, которая займёт последнее место вылетает во Вторую лигу.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Клубы, покинувшие первую лигу 
 «Ислочь» Минский район (1-е место, выход в Высшую лигу)
 «Городея» (2-е место, выход в Высшую лигу)
 «Крумкачы» Минск (3-е место, выход в Высшую лигу)
 «Речица 2014» (16-е место, вылет во Вторую лигу)
 «Берёза-2010» (расформирован)
 «Кобрин» (отказ от участия и переход в чемпионат области)

Клубы, пополнившие первую лигу 
 «Гомель» (14-е место, вылет из Высшей лиги)
 «Луч» Минск (1-е место, повышение из Второй лиги)
 «Торпедо» Минск (3-е место, повышение из Второй лиги)
 «Ошмяны» (5-е место, повышение из Второй лиги)

Клубы-участники

Представительство по регионам 
В 26-м чемпионате Белоруссии по футболу среди команд первой лиги принимают участие футбольные клубы, представляющие все области страны.

Тренеры и капитаны команд

Турнирная таблица 

 1 За систематическое неисполнение решений комитета АБФФ по статусу и переходам игроков с могилевского «Днепра» снято 1 очко

Лидеры чемпионата

Бомбардиры

Техническое оснащение команд

Примечания

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 2016
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2016
 Кубок Белоруссии по футболу 2015/2016

Первая лига Белоруссии по футболу
Белоруссия
Спорт в Белоруссии в 2016 году